Генрі Контінен і Джон Пірс були чинними чемпіонами, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Раду Албот і Хьон Чун.

Олівер Марах і Мате Павич виграли титул, у фіналі перемігши пару Хуан Себастьян Кабаль і Роберт Фара з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Draw

Чоловіки, парний розряд